A Humanidade e suas Fronteiras – do Estado soberano à sociedade global (Ed. Paz e Terra, São Paulo, Brasil, 2005), livro escrito por Eduardo Felipe P. Matias, foi o vencedor do Prêmio Jabuti de literatura de 2006 na categoria Economia, Administração, Negócios e Direito.

A obra trata da globalização e de seus efeitos sobre a soberania dos Estados. O autor analisa diversos aspectos da globalização, como a revolução tecnológica (e o surgimento do ciberespaço), o fortalecimento das empresas transnacionais e dos operadores financeiros, a integração regional (Mercosul etc.) e a proliferação de regras e acordos internacionais (a chamada globalização jurídica) demonstrando como estes afetam o poder do Estado e suas instituições, conduzindo a um novo paradigma de organização da humanidade: o modelo da sociedade global.

Humanidade e suas Fronteiras – do Estado soberano à sociedade global, A